O Nandimithra Sports Club é um clube de futebol com sede em Colombo, Sri Lanka.

História 
A equipe compete no Campeonato Cingalês de Futebol..

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Sri Lanka